Pannu ist der Familienname folgender Personen:
 Kiranpal Pannu (* 1997), neuseeländischer Tennisspieler
 Raj Pannu (* 1934), kanadischer Politiker, Mitglied der Legislativversammlung von Alberta